Георгиева е женската форма на фамилното име Георгиев.

Може да се отнася за:
 Антонина Георгиева (1948) – българска шахматистка
 Даниела Георгиева – няколко души с това име
 Диляна Георгиева (1965) – българска гимнастичка
 Ева Георгиева (1925) – българска народна певица
 Елена Георгиева (1930 – 2007) – български учен, професор, българист
 Иваничка Георгиева (1937) – български учен, професор, етнолог
 Капка Георгиева – няколко души с това име
 Кристалина Георгиева (1953) – български политик, европейски комисар от България
 Магдалена Георгиева (1962) – българска състезателка по академично гребане
 Маргарита Георгиева (1951) – български учен, професор, ректор на Шуменския университет
 Мая Георгиева – няколко души с това име
 Мила Георгиева (1976) – българска цигуларка
 Нелина Георгиева – българска певица, участничка в „X Factor“, част от „Deep Zone Project“ (2015 – 2018)
 Николина Георгиева (1931) – български учен, професор, заместник-ректор на НАТФИЗ
 Райна Георгиева (1902 – 1983) – български биолог и генетик, първата жена академик в България
 Теодора Георгиева (1939) – българска оперна певица
 Цветана Георгиева – няколко души с това име

Български фамилни имена